Robert Nix (drummer) (1944-2012), Amerikaans drummer
Robert Nix (grafisch ontwerper) (1925-2017), Nederlands grafisch ontwerper